Ланчестер () — английская фамилия.

Персоналии 
 Ланчестер, Фредерик Уильям (1868—1946) — английский эрудит и инженер.
 Ланчестер, Эльза (1902—1986) — британская актриса.

Другое 
 Ланчестер — лёгкий пушечно-пулемётный бронеавтомобиль Британской армии периода Первой мировой войны.
 Lanchester — пистолет-пулемёт.